V2 (raket), een raket
 V2 of area V2 is een deel van de visuele cortex
 V2 Records, een platenlabel
 V2 Instituut voor de instabiele media
 V2 (taalkunde), de positie van de persoonsvorm in bepaalde talen
 Veilige snelheid waarbij een vliegtuig kan opstijgen als één motor uitgevallen is; zie V-snelheden